Тимоти Филига Кахил (; Сиднеј, 6. децембар 1979) бивши је аустралијски фудбалер који је играо на позицији везног играча, али понекад и на позицији нападача.

Каријера 
Кахил је своју професионалну каријеру почео у енглеском Милволу. Деби у дресу Милвола је имао 22. маја 1998. године. Кахил је био један од кључних играча екипе која је у сезони 2003/04. довела Милвол по први пут у историји клуба до финала ФА купа, где су поражени са 3:0 од Манчестер јунајтеда. За Милвол је одиграо укупно 241 утакмицу и постигао 58 голова.

Пре почетка сезоне 2004/05. Кахил потписује уговор са Евертоном у вредности од 1,5 милиона фунти, након што је одбио понуду Кристал паласа. У првој сезони у новом клубу био је најбољи стрелац Евертона и од навијача је проглашен „Играчем сезоне“.

Његов стоти лигашки наступ у дресу Евертона је био у победио од 1:0 против Сандерленда. 18. маја 2010. је потписао нови четворогодишњи уговор са Евертоном. За Евертон је одиграо укупно 226 утакмица и постигао 56 голова, а од тога 176 лигашких наступа и 46 голова.

Лета 2012. године прелази у Њујорк ред булсе.

Репрезентација 
За сениорску репрезентацију Аустралије је дебитовао 30. марта 2004. у пријатељској утакмици против Јужне Африке. Кахил се често назива „супер-замена“ након два постигнута гола на Светском првенству 2006. против Јапана када је ушао са клупе, и након што је спасао Аустралију срамотног пораза од Омана на Азијском купу 2007, голом у надокнади времена. До сада је за репрезентацију Аустралије одиграо 41 меч и постигао 20 голова, а први гол у дресу репрезентације је постигао 31. маја 2004. у убедљивој победи Аустралије од 9:0 против Тахитија.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1979.
Аустралијски фудбалери
Аустралијски фудбалски репрезентативци
Везни играчи у фудбалу
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Милвола
Фудбалери Евертона
Фудбалери Њујорк ред булса
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Шангај Шенхуе